Heggen ist der Name von Ortschaften:

in Belgien:
 Heggen (Baelen), Ortschaft der Gemeinde Baelen, Provinz Lüttich

in Deutschland:
 Heggen (Finnentrop), Gemeindeteil von Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Heggen (Meschede), Stadtteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heggen (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

in Norwegen:
 Heggen (Harstad), Stadtteil von Harstad, Fylke Troms
 Heggen (Modum), Ortsteil der Kommune Modum, Fylke Buskerud
 Heggen (Ringerike), Weiler der Kommune Ringerike, Fylke Buskerud

Heggen ist ein Familienname:

 Belinda Heggen, australischer Journalist
 Henry Heggen (* 1955), deutscher Blues-Interpret
 Joan Heggen, US-amerikanischer Bürgermeister und Politiker
 Lambert van der Heggen († 1491), Priester und Generalvikar in Köln
 Thomas Heggen (1918–1949), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Hecken
 Heggen Kirche (Heggen kirke), Kirche in Heggen (Modum), Norwegen
 Schiffsfahne von Heggen, Schiffsfahne aus der Wikingerzeit aus Heggen (Modum), Norwegen